М59 се може односити на:
М59 (Месје 59) елиптична галаксија у сазвежђу Девица
М59 југословенска полуаутоматска пушка
 М59 америчко оклопно возило 
 М59 (шлем)